Финал Кубка Испании по футболу 2007/2008 состоялся 16 апреля 2008 года. «Валенсия» переиграла «Хетафе» со счётом 3:1 и стала обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на as.com

2008
Испания
Матчи ФК «Валенсия»
Матчи ФК «Хетафе»
События 16 апреля
Апрель 2008 года
Спорт в Испании в 2008 году
Спортивные соревнования в Мадриде